«Константина» (, ) — алжирский футбольный клуб из города Константина, выступающий в Чемпионате Алжира по футболу.
Часто команду называют сокращённо КСК (). Клуб был основан в 1898 году (по 1909 год), существовал в 1916—1918 годах, вновь воссоздан в 1926 году.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Мохамед Хамлауи». Он был открыт 5 июля 1973 года, реконструирован в 2007 году.

Дважды команда доходила до полуфинала Кубка Алжира: в 1992 году уступила в серии пенальти клубу «АСО Шлеф», в 2012 году — «Белуиздаду» (0:1).

Достижения

Национальные 
 Чемпион Алжира (2)
 Победитель: 1996/97, 2017/18

История выступлений

Текущий состав

Известные игроки 

  
  
  
  
  Мохсен Бенсахнун
  
  Лунес Гауауи
  
  
  Абдельгани Джабри
  
  
  
  
  
  Мурад Фодили
  Морис Бассоле
  Сами Ури

Главные тренеры 
 1989—1991  Владимир Эштреков
 2003—2004, 2015  Франсуа Браччи
 2008  
 2011  
 2012—2013  Роже Лемерр
 2015  Юбер Велю
 2015—2016 / Дидье Гомес Да Роза

Ссылки 
 Фан-сайт клуба

Константина
Константина (город)